El término Les Cabannes o Cabannes puede referirse a:

 Cabannes, comuna francesa de Bocas del Ródano.
 Les Cabannes, comuna francesa de Ariège.
 Les Cabannes, cantón de Francia.
 Les Cabannes, comuna francesa del departamento del Tarn.
 Jean Cabannes (1885-1959) físico francés.
 Cráter lunar «Cabannes».
 Laurent Cabannes (1964-) jugador de rugby.
 Romain Cabannes (1984-) jugador de rugby.